Кубок Болгарії з футболу 2004—2005 — 65-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул в 24-й раз здобув Левські (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 жовтня 2004

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2004

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 листопада 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2004

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 березня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13 квітня/3 травня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13 квітня/4 травня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 
 Кубок Болгарії на rsssf  

2004–2005
Болгарія
Болгарія
2004 у болгарському спорті
2005 у болгарському спорті